Юрий Тихонович Калинин (род. 17 сентября 1938, с. Валуево, Завитинский район, Хабаровский край, РСФСР, СССР) — советский и российский учёный, известный работами в области молекулярной биологии, генной инженерии и генетике. С 1975 по 1991 годы возглавлял научно-производственное объединение «Биопрепарат».

Биография 
Родился 17 сентября 1938 года в селе Валуево, Завитинского района, Хабаровского края. Отец — Калинин Тихон Тимофеевич (род. 1911). Мать — Калинина Екатерина Николаевна (род. 1918).

С 1955 по 1973 год Юрий Тихонович Калинин проходил службу в Вооружённых Силах. В 1965 году окончил Высшую военную академию химической защиты, защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата химических наук. В 1973 году он был назначен помощником члена научно-технического совета Главмикробиопрома при Совете Министров СССР, а в 1974 году стал заместителем директора Всесоюзного научно-исследовательского биотехнологического института (1974—1975).

Одним из основных направлений научной деятельности Калинина стало изучение взаимосвязи между структурой биологически активных соединений и функций в клетках. На основании многолетних теоретических и экспериментальных исследований, проведённых им в этом направлении, были сформулированы научные подходы к созданию современных методов инструментального анализа микроорганизмов в объектах внешней среды. Эти подходы успешно реализуются созданной им научной школой в Государственном научном центре «Государственный НИИ биологического приборостроения».

Юрий Тихонович был основателем и первым директором этого института (1975—1980). Под его руководством здесь созданы первые отечественные иммуноферментные тест-системы для выявления возбудителей особо опасных инфекций вирусной и бактериальной природы. Именно эти разработки стали своеобразными прототипами современных тест-систем, позволяющих диагностировать гепатиты А и В, а также ВИЧ-инфекцию. Разработаны современные методы и созданы приборы для микроанализа с использованием явлений фото- и хемилюминесценции, газовой и жидкостной хроматографии, масс-спектрометрии, хроматемасс-спектрометрии. Практически все разработки пошли в серийное производство и выпускаются в настоящее время отечественной промышленностью. При непосредственном участии Ю. Т. Калинина была создана программа, выполнены фундаментальные исследования и организовано обеспечение академических и отраслевых научных учреждений специальными реактивами, приборами и оборудованием. Организовано серийное производство реагентов для проведения генно-инженерных работ (ферменты обмена нуклеиновых кислот, нуклеотидов, нуклеозидов, в том числе защищённых, сорбенты для очистки биополимеров и клеток), оборудования для осуществления биотехнологического синтеза биологически активных веществ.

В 1980 году Ю. Т. Калинин возглавил Всесоюзное промышленное объединение биологических препаратов (1980—1983), затем был назначен первым заместителем начальника Главмикробиопрома при Совете Министров СССР. С 1986 года он заместитель министра медицинской и микробиологической промышленности СССР.

В министерстве Ю. Т. Калинин отвечал за внедрение достижений фундаментальной науки в области молекулярной биологии, генетики и генной инженерии в практику здравоохранения. Основное внимание на первых порах уделял созданию иммунобиологических препаратов методами рекомбинантных технологий. Ранее основные вакцины и иммунные препараты получали либо из штаммов возбудителей инфекций, либо из донорской крови, что не исключало возможности повторного заражения. За относительно короткий срок удалось сформировать иммунобиологическую подотрасль промышленности, базирующуюся на последних достижениях молекулярной биологии, химии и генетики. Уже в конце 1980-х годов появились первые отечественные рекомбинантные вакцины, интерфероны и их индукторы. Было налажено серийное производство одноразовых шприцев, систем взятия и переливания крови и др. Значительно расширилось производство антибиотиков, кровезаменителей и инфузионных растворов.

Первые шаги работ в отрасли совпали с появлением на территории Советского Союза случаев ВИЧ-инфекции. В этой ситуации необходимо было решить проблему лабораторной диагностики ВИЧ, тем самым поставив заслон распространению этого опасного заболевания. Благодаря хорошей спайке министерских работников с представителями академической науки в результате предпринятых тогда действий удалось значительно снизить возможные негативные последствия.

В 1985 году Ю. Т. Калинин был одним из инициаторов создания межотраслевого научно-технического комплекса (МНТК) «Биоген», в котором были объединены ведущие научные школы РАН и отраслевых институтов. С этого времени отечественные биологические науки заняли ведущее место в мире не только по фундаментальным разделам, но и в практическом применении их результатов. В содружестве с ведущими учёными Российской академии наук Ю. Т. Калинин внёс большой вклад в становление и развитие новых направлений молекулярной биологии и генетики, которые привели к формированию современной биотехнологии.

За цикл работ по фундаментальным проблемам биотехнологии Ю. Т. Калинину вместе с группой учёных в 1985 году присуждена Ленинская премия в области науки и техники.

Благодаря поддержке видных учёных и организаторов промышленности, таких как Ю. А. Овчинников, Е. И. Чазов, В. И. Покровский, Р. В. Петров, Д. К. Львова, Д. Ф. Устинов, в СССР удалось создать ряд современных научных центров и производственных предприятий, заложить основы отечественного биотехнологического потенциала, способного разрабатывать современные лекарства и занимающего по ряду позиций мировой уровень. Основная доля этого потенциала сосредоточена ныне в РАО «Биопрепарат», председателем правления и генеральным директором которого с 1991 по 2001 год являлся Калинин. Концерном производится ныне более 35 процентов лекарств и изделий медицинского назначения от общего объёма медикаментов, выпускаемых в России.

Ключевое место в деятельности Юрия Тихоновича занимает проблема медикаментозного обеспечения больных сахарным диабетом. Под руководством Ю. Т. Калинина в РАО «Биопрепарат» разработана и осуществляется подпрограмма, предусматривающая создание отечественного производства средств контроля больных сахарным диабетом, сахароснижающих препаратов и человеческого инсулина. Разработано и освоено серийное производство всего спектра технических средств, необходимых для диагностики сахарного диабета, устройств самоконтроля больных (тест-полоски для определения глюкозы в крови, в моче, кетонов в моче, микроальбуминурии, глюкометры, наборы для определения гликолизированного гемоглобина).

В 1999 году были успешно завершены проводимые под руководством Юрия Тихоновича Калинина научные исследования по созданию штамма-продуцента гибридного белка, содержащего проинсулин человека, и отработке технологии выделения из него инсулина. Созданные в рамках этих исследований рекомбинантная плазмидная ДНК, кодирующая гибридный полипептид, штамм бактерий — продуцент этого полипептида и технология генно-инженерного получения инсулина человека защищены соответствующими патентами, а результаты этих исследований рекомендованы Минздравом России для клинических испытаний. С января 2002 года начинается производство генно-инженерного человеческого инсулина на пилотной установке. Впервые в России в системе Научно-производственного объединения «Биопрепарат» был налажен также промышленный выпуск альфа-2-интерферона, интерлейкина-1бета, эритропоэтина и ряда других полезных для здравоохранения и сельского хозяйства препаратов.

1990-е годы стали тяжелейшим испытанием для российской медицинской промышленности и связанных с ней отраслей науки, прежде всего биотехнологии. Фармацевтическая промышленность стала единственной отраслью, на которую государство установило ограничение по рентабельности производства. Именно в тот момент, когда проценты по банковским кредитам достигали нескольких сотен, когда цены на сырьё, материалы и энергоресурсы росли в 5-8 раз быстрее, чем цены на лекарства. Отрасль характеризовалась низкой производительностью труда, устаревшей номенклатурой. Ценовая политика была поставлена так, что и аптекам, и дистрибьюторам стало выгодно продавать импортные медикаменты. В результате на российском фармацевтическом рынке сложилась ситуация, когда около половины лекарственных средств составили медикаменты зарубежного производства, а 60—70 процентов лекарств отечественного производства представлены старыми препаратами, более 70 процентов лекарств в России изготавливается из импортного сырья и субстанций.

Юрий Тихонович Калинин стал одним из тех, кто поставил целью коренным образом изменить ситуацию. В 1995 году многие предприятия отрасли решили объединиться в ассоциацию «Росмедпром», которую возглавил Калинин. Ассоциация поставила перед собой задачу разработать новую стратегию развития отрасли. За 3—4 года удалось не только приостановить падение производства лекарств в стране, но и добиться его устойчивого роста. Ныне многие из предприятий, вошедших в своё время в ассоциацию «Росмедпром», являются лидерами отечественной экономики.

С 2001 года Ю. Т. Калинин является председателем совета директоров НПО «Биотехнология — XXI век», членом президиума Российского союза отечественных товаропроизводителей (2001), членом координационного совета по приоритетному направлению технологии живых систем при Министерстве науки России, руководителем секции космической биотехнологии координационного совета Российской академии наук и Российской космической академии (с 1993 года).

Доктор технических наук, профессор Ю. Т. Калинин проводит большую работу по подготовке научных кадров. Как председатель Специализированного экспертного совета ВАК (1991) и член Учёного совета по защите кандидатских и докторских диссертаций Государственного научного центра «Институт биологического приборостроения» (1988) он непосредственно занимается формированием программ подготовки специалистов в области фундаментальных и прикладных проблем современной физико-химической биологии и генной инженерии. Под его руководством подготовлено 8 кандидатских и 6 докторских диссертаций.

Работы 
Юрий Тихонович Калинин — автор более 200 научных трудов, в том числе более 70 изобретений и 3 монографий. Ниже перечислены наиболее важные работы:
 Способ получения рекомбинантного человеческого эритропоэтина (1998).
 Способ получения рекомбинантного фактора некроза опухолей (2000).
 Рекомбинантная плазмидная ДНК, кодирующая гибридный полипептид, содержащий проинсулин человека, и штамм бактерии — продуцент гибридного полипептида, содержащего проинсулин человека (1999).
 Иммуномодулирующий препарат «Беталейкин» (1999).

Награды и премии 
 Орден «Знак Почёта» (1976).
 Орден Трудового Красного Знамени (1981).
 Ленинская премия (1985).
 Премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники (2001).
 Почётное звание «Заслуженный деятель науки РСФСР» (1988).
 Звезда В. И. Вернадского I степени (1999).
 Премия имени академика РАМН И. Н. Блохиной (2000).